Chupa puede referirse a:

 el distrito de Chupa en Perú;
 el nombre común de la planta Cytinus hypocistis;
 Chupa Chups, compañía española que confecciona caramelos.
 Chupa, prenda de vestir (normalmente de cuero) parecida a una chaqueta que se llevaba debajo de una casaca. 
 Chupa (desatascador), utensilio utilizado para desobstruir cañerías.